Eryngium pauciflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Centurius von Hoffmannsegg och Heinrich Friedrich Link. Eryngium pauciflorum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pauciflorum